Broadwood bezeichnet

 John Broadwood & Sons, Klavierhersteller
 John Broadwood (1732–1812), britischer Klavierbauer, Gründer des Unternehmens
 James Shudi Broadwood, Klavierbauer, Sohn des Gründers

 Broadwood Stadium, ein Fußballstadion in Cumbernauld, Schottland, Heim des Clyde FC
 Broadwood (Neuseeland)
 Broadwood (Western Australia), Vorstadt von Kalgoorlie in Australien